

Anni 
90 – anno del I secolo d.C.
90 a.C. – anno del I secolo a.C.

Astronomia 
90 Antiope – asteroide della fascia principale del sistema solare.

Chimica 
90 – numero atomico del Torio (Th), un attinide.

Matematica 
90 – numero naturale

Altro 

 90 – codice di riciclaggio del materiale composito plastica/alluminio